Чабунин — русская фамилия; имеет женскую форму Чабунина. Известные носители:

 Чабунин, Анатолий Михайлович (род. 1960) — руководитель Федерального дорожного агентства (2009—2012).
 Чабунин, Иван Фёдорович (1909—1977) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.